Miro puede referirse a:
 Miro, aplicación informática software libre de televisión por Internet y reproducción de videos.
 Miro, rey suevo de la Gallaecia durante fines del .
 San Miro de Canz, beato italiano del noroeste de la Lombardía ()
 Miro, nombre común del árbol Prumnopitys ferruginea de la familia Podocarpaceae, endémico de Nueva Zelanda.
 Miro, apodo de Michael Rodenberg, teclista y productor musical alemán.
 Miro, apodo de Miroslav Kostadinov, cantante y compositor búlgaro.
 Miro, apodo de Miroslav Barnyashev, luchador búlgaro.